Вулиця Дзержи́нського — колишня радянська назва вулиць у різних населених пунктах України.

Також, сучасна назва вулиць в населених пунктах Росії.



Колишні назви
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Софіївської вулиці в Андрушєвці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Преображенської вулиці в Арцизі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Звягельської вулиці в Барановці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Героїв Крут в Бахмачі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Павла Новгородцева в Бахмуті.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Героїв України в Бердичеві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Захисників України в Бердянську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Іллі Турчиновського в Березані.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Бериславі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Героїв-Прикордонників в Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Прорубської вулиці в Білопіллі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Патріотичної вулиці в Більмаці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Спортивної вулиці в Біляєвці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Змачинського в Бобровиці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Зразкової вулиці в Богуславі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Бежівка в Борисполі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Шкільної вулиці в Боярці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Гребінки в Бучі, Київська область.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Відродження в Березовці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Успенської вулиці в Валках.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Довженка в Василівці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Софіївської вулиці в Василькові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Свято-Успенської вулиці в Ватутіному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Успішної вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Чумацької вулиці в смт Веселе.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Каштанової вулиці в Вільнянську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в Вінниці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Колокольцова в Вовчанську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Магістральної вулиці в Волновасі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Захисників України в смт Ворзель.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Шрамченків в смт Вороніж
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Михайлівської у місті Гадяч.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в Глобиному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Володимира Великого в смт Голованівськ.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Депутатської вулиці в Голої Пристані.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Миру в смт Гришківці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Злагоди в Гуляйполе.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Дружби в смт Диканька.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Вернадського в Дніпрі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Проїзної вулиці в Добропіллі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Преображенської вулиці в смт Добрянка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Волохінської вулиці в Долинської.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Сонячної вулиці в Дружбі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Коваленка в Дружковці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Аграрної вулиці в смт Єланець.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Жашкові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Горіхової вулиці в Залізному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Олександрівської вулиці в Запоріжжі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Софії Терещенко в Звенигородці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Дроздівської вулиці в Зінькові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Знам'янці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Журавлинної вулиці в Золочеві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Леоніда Бикова в смт Іванків.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Свято-Нікольської вулиці в Ізмаїлі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Слобідської вулиці в Ізюмі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Покровської вулиці в Ірпені.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Відродження в Кагарлиці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Йова Кондзелевича в Камені-Каширському.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Павлівської вулиці в Кам'янському.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Грушевського в Карловці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Стефана Таранушенка в Києві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Віталія Кирейка в Кобеляках.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Одеської вулиці в Кодимі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Фрідєшівської вулиці в смт Кольчино.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Барахтія в смт Компаніївка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Конотопі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Князя Володимира в Коростені.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Бондарівської вулиці в Коростишеві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Володимирської вулиці в смт Костянтиновці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Краматорську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Гоголя в Красногоровці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Василя Стуса в Кременчуці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Промислової вулиці в Кремінної.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Віктора Чміленка в Кропивницькому.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Сватівської вулиці в Куп'янську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Остапа Вишні в Лиману.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Абрикосової вулиці в Лиманському.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Ринкової вулиці в Лисичанську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Гайдамацької вулиці в Лозової.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Садової вулиці в смт Лосинівка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Гончара в Люботині.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Івана Огієнка в Малині.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Сухомлина в Малої Висці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Спортивної вулиці в смт Мангуш.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Юнговської вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Інтеркультурної вулиці в Мелітополі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва 3-ї Слобідської вулиці в Миколаєві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Вишневої вулиці в Мироновці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Злагоди в смт Миропіль.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Незалежності в смт Михайлівка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Миколи Янюка в Немирові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Гімназичної вулиці в Ніжині.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Калинової вулиці в смт Нова Борова.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Воскресенської вулиці в смт Нова Водолага.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Дружби в Нової Каховці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Михайла Кокти в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Театральної вулиці в Новогродовці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Петра Біби в Новомиргороді.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Виноградної вулиці в смт Новопсков.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Вишневої вулиці в смт Новотроїцьке.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Івана Богуна в Новоукраїнці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Героїв-Пожежників в Овручі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Колонтаївської вулиці в Одесі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Європейської вулиці в смт Окни.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Хутірської вулиці в смт Олександрівка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Захисників України в Олександрії.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Щасливої вулиці в Оріхові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Гончарної вулиці в Охтирці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Театральної вулиці в Первомайську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Івана Франка в Пирятині.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Великої Деповської вулиці в Подільську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Тінистої вулиці в Покровську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Костюшка в Полонному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Помічної.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Пирятинської вулиці в Прилуках.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Шевченка в Путивлі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Тихої вулиці в Рені.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Купріївської вулиці в смт Ріпки.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Соснової вулиці в Ржищеві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Ольгіївської вулиці в Роздільній.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Банкової вулиці в смт Романів.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Шварца в Ромнах.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Хіміків в Рубіжному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Європейської вулиці в смт Сахновщина.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Сосюри в Сватовому.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Довженка в смт Свеса.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Воронівської вулиці в Світловодську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Ластовецької вулиці в Середині-Буді.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Вілісова в Сєвєродонецьку.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Зоряної вулиці в Сіверську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Лівобережної вулиці в Сквирі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Леоніда Бикова в Слов'янську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Смілі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Горіхової вулиці в Снігурєвці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Зеленої вулиці в Сновську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Павловського в Старобільську.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Троїцької вулиці в Сумах.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Трипільської вулиці в Тальному.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Броварного провулка в Тернополі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Гуменюка в Тетієві.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Будівельників в Токмаці.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Центральної вулиці в Торецьку.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Ігоря Шлямара в Умані.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Новіцького в Фастові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Мироносицької вулиці в Харкові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Віктора Гошкевича в Херсоні.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Слобідської в Хмільнику.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Петро-Павлівської вулиці в Хоролі.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Плещеєвської вулиці в Часовому Яру.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Кавказької вулиці в Черкасах (до 1992 року).
 Вулиця Дзержинського — колишня назва вулиці Любомира Боднарчука в Чернігові.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Слобідської вулиці в смт Чернігівка.
 Вулиця Дзержинського — колишня назва Квітової вулиці в Чопі.

Вулиця Дзержинського — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Дзержинського — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Дзержинського — вулиця в Курську.

Примітки

Джерела 

Вулиці, названі на честь людей